Alexander Marxer ist der Name folgender Personen:

* Alexander Marxer (Politiker) (* 1964), liechtensteinischer Politiker
 Alexander Marxer (Fussballspieler) (* 1994), liechtensteinischer Fußballspieler